Walkersmühle ist ein Ortsname:

 Walkersmühle (Lorch), Wohnplatz im Stadtteil Lorch, Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Walkersmühle (Schrozberg), Wohnplatz des Stadtteils Ettenhausen, Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Walkemühle 
 Walkmühle